Alain De Levita (1959- ), réalisateur et producteur néerlandais.
 Robin De Levita (1959- ), producteur néerlandais.